Antonio José Puerta Pérez of Antonio Puerta, Spaans voetballer
 Antonio Pantión Pérez, Spaans musicus
 Antionio Pérez (aartsbisschop), Spaans prelaat
 Antonio Pérez (autocoureur), Mexicaans autocoureur
 Antonio Perez (politicus), Italiaans politicus
 Antonio Pérez (staatsman), secretaris van koning Filips II van Spanje
 Antonio Perez (atleet). Spaans atleet
 Antonio Pérez Verdú, Spaans musicus